Danskeren henviser til flere artikler:

 Danskeren (Grundtvig) – et tidsskrift udgivet af N.F.S. Grundtvig
 Danskeren (Ugeavis) – en dansk-amerikansk ugeavis, vistnok udgivet 1892-1920
 Danskeren (Den Danske Forening) – et blad udgivet af Den Danske Forening